Tanzania
 Mkundi – circoscrizione del distretto di Tandahimba
 Mkundi – circoscrizione del distretto rurale di Masasi